Garching peut désigner :
 Garching bei München, une commune de l'arrondissement de Munich, dans le land de Bavière en Allemagne ;
 Garching an der Alz, une commune de l'arrondissement d'Altötting, dans le land de Bavière en Allemagne.